Майкл Грант: Грант, Майкл (1914—2004) — британский антиковед, нумизмат, автор популярных работ по античной истории.
 Грант, Майкл (род.1972) — американский боксёр-профессионал.